Терновщина — топоним

Украина 
 Полтавская область
 Терновщина — село,  Лубенский район
 Терновщина — село,  Полтавский район (Полтавская область)